Международный футбольный турнир в Алькудии (), также известный как COTIF () — Организационный комитет международного футбольного турнира — ежегодное футбольное соревнование молодёжных команд, проводящееся с 1984 года в испанском городе Алькудия-де-Карлет.

История 
Турнир появился после того, как команда города Алькудия участвовала в международном турнире проходившем во французском городе Боллене в 1983 году. Первоначально в соревновании принимали участие молодёжные команды клубов, стран и испанских провинций. Начиная с 2016 года, участвуют только национальные сборные до 20 лет. С 2012 года также проводится турнир среди взрослых женских клубов.

Результаты

Юноши до 20 лет

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные соревнования по футболу в Испании